Ihle steht für:

 Landbäckerei Ihle, Backwarenhersteller in Bayern
 Gebrüder Ihle Bruchsal, Hersteller von Sonderkarosserien und Autoscootern

Gewässer:
 Ihle, Fluss in Sachsen-Anhalt
 Ihlekanal, künstliche Wasserstraße, Sachsen-Anhalt
 Ihle (Lesum), Bach in Bremen und Niedersachsen

Ihle ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Ihle (* 1953), deutsche Sopranistin
 Andreas Ihle (* 1979), deutscher Kanute
 Auguste Ihle (1862–1931), deutsche Opernsängerin, siehe Auguste Caliga-Ihle
 Babette Ihle (1871–1943), deutsche Mundartdichterin
 Denny Ihle (* 1984), deutscher Eisschnellläufer
 Erika Gromnica-Ihle (* 1940), deutsche Ärztin
 Franz Ihle (1933–2021), deutscher Politiker (CSU)
 Friedrich Moritz Ihle (1814–1881), deutscher Hüttenfachmann
 Hans Joachim Ihle (1919–1997), deutscher Bildhauer
 Heini Ihle (* 1941), deutscher Skispringer
 Jens Ihle (* 1972), deutscher Basketballfunktionär
 Johann Abraham Ihle (1627–um 1699), deutscher Amateurastronom
 Johann Eberhard Ihle (1727–1814), deutscher Maler
 Nico Ihle (* 1985), deutscher Eisschnellläufer
 Peter Ihle (* 1937), deutscher Politiker (CDU)
 Philipp Jakob Ihle (1736–nach 1790), deutscher Kunst- und Porzellanmaler
 Thomas Ihle (* 1974), deutscher Entomologe
 Tobias Ihle (1924–2008), deutscher Organist und Musikpädagoge
 Wolfgang Ihle (* 1956), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Ile (Begriffsklärung)
 Ihl (Islote Ihl)